Podmorski vrh je geomorfološki oblik reljefa morskog dna. Spada u uzvisine na dnu otvorenog mora kao što su prag, hrbat i ravnjak. To su uzvisine male površine a koje se uzdižu iznad morskoga dna, u obliku planinskoga vrha ili vulkana.

Izvori 

Geomorfologija